Triada (od łac. trias, gr. τριάς) – w najogólniejszym rozumieniu zespół trzech elementów wyrażający trójstopniowość.
 triada (religia) – trójca bóstw w koncepcjach i systemach religijnych
 triada (filozofia) – trójstopniowy dialektyczny cykl rozwojowy idei w filozofii Hegla (teza, antyteza, synteza)
 triada chemiczna – grupa trzech pierwiastków o podobnych właściwościach fizykochemicznych
 triada harmoniczna – trzy podstawowe trójdźwięki gamy muzycznej
 triada przeżyciowa – najważniejsze, niezbędne do życia układy narządów w ludzkim organizmie (nerwowy, krążenia, oddechowy)
 Triada – chińska konspiracyjna organizacja przestępcza

Strony ujednoznaczniające